Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2007 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Amélie Mauresmo. Das Finale bestritten Venus Williams und Marion Bartoli, welches Williams in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2007